lmw – codice ISO 639-3 della lingua miwok del lago